Gorgo puede referirse a:

 Gorgo, hija del rey de Esparta Cleómenes I y esposa del rey Leónidas I;
 Gorgo al Monticano, localidad y comuna de la provincia de Treviso, región de Véneto, Italia;
 (681) Gorgo, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.